

Musica 
 Zoot – gruppo musicale australiano
 Zoot – album musicale di Zoot Sims del 1956 o 1957, pubblicato da Argo Records
 Zoot! – album musicale di Zoot Sims del 1957, pubblicato da Riverside Records

Personaggi immaginari 
 Zoot – personaggio del fumetto online Loxie & Zoot
 Zoot – personaggio dei Muppet